Желтовка — топоним в России.

Населённые пункты 
 Желтовка — деревня в Краснобаковском районе Нижегородской области.
 Желтовка — деревня в Вяземском районе Смоленской области.

Река 
 Желтовка — река в Омской области.